El título La Leyenda de los Cinco Anillos puede referirse a:

 La Leyenda de los Cinco Anillos, una franquicia de juegos lanzada en 1995 por la editorial estadounidense Alderac Entertainment Group;
 La Leyenda de los Cinco Anillos, el juego de cartas coleccionables (1995);
 La Leyenda de los Cinco Anillos, el juego de rol (1997).